Rise Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Rise Kirke (Ærø Kommune) – en kirke i Rise Sogn i Ærø Kommune
 Rise Kirke (Aabenraa Kommune) – en kirke i Rise Sogn i Aabenraa Kommune